Fliegner ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Fliegner (1842–1928), schweizerisch-polnischer Ingenieur
 Christian Fliegner (* 1976), deutscher Sänger und Musikpädagoge
 Erich Fliegner (1891–1971), deutscher Lehrer, Chorleiter und Gesangvereinsfunktionär
 Nils Fliegner (* 1966), deutscher Illustrator und Dezent